Хамрин:
 Хамрин — гряды гор в Ираке.
 Хамрин, Курт — шведский футболист.
 Хамрин, Феликс — шведский политик.